Dudek ist der Familienname folgender Personen:

 Alyson Dudek (* 1990), US-amerikanische Shorttrackerin
 Anne Dudek (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Bernd Dudek (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Carlos Dudek (1910–1992), deutscher Architekt
 Dariusz Dudek (* 1975), polnischer Fußballspieler
 Deanna Stellato-Dudek (* 1983), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Fabian Dudek (* 1995), deutscher Jazzmusiker
 Gerd Dudek (1938–2022), deutscher Jazzmusiker
 Gerhard Dudek (1922–1992), deutscher Russist
 Helmut Dudek (1957–1994), polnischer Fußballspieler
 Jerzy Dudek (* 1973), polnischer Fußballtorwart
 Josef Hermann Dudek (1833–1911), oberschlesischer Hütteningenieur und Gründer der Zinkweißhütte Bernsdorf
 Klaus Dudek (* 1954), deutscher Hochschullehrer
 Kristina Dudek (* 1994), kroatische Leichtathletin 
 Les Dudek (* 1952), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Songwriter 
 Louis Dudek (1918–2001), kanadischer Dichter, Hochschullehrer, Essayist und Literaturkritiker
 Micha Dudek (* 1962), deutscher Sachbuchautor und Ökologe
 Peter Dudek (* 1949), deutscher Lehrer und Erziehungswissenschaftler
 Tim Dudek (* 1980), deutscher Jazzmusiker und Musikproduzent
 Walter Dudek (1890–1976), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (SPD)